

Pessoas
 Misao Fujimura - poeta japonês
 Misao Senbongi - compositor japonês
 Misao Okawa - supercentenária japonesa
 Yuto Misao  - futebolista japonês

Entretenimento
 Misao (jogo eletrônico)

Desambiguações de prenomes